

Еммет — місто, штат Арканзас
 Еммет — місто в окрузі Додж, штат Вісконсин
 Еммет — місто в окрузі Марафон, штат Вісконсин
 Еммет — селище, штат Небраска